Route 66 peut désigner :

Routes 
Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 66 dans le monde.
  dans plusieurs pays

Amériques 
 Route 66 (US Route 66), l'ancienne route américaine qui joignait Chicago dans l'Illinois à Santa Monica en Californie ;
 Interstate 66 (États-Unis)
 Route 66 (Ontario) est une route provinciale de l'Ontario (Canada) située dans le nord-est de la province.

Europe 
  dans certains départements, en France
 Route européenne 66 traversant l’Italie, l’Autriche et la Hongrie 
 Routes fédérales 66 et 66n en Allemagne
 Route nationale 66 en Belgique
 Route catalane C-66 en Espagne
 Route principale 66 en Finlande
 Route nationale 66 en France
 Route I/66 en Slovaquie

Afrique 
 Route régionale 66 en Tunisie

Références à la route 66 
En référence à la célèbre route américaine, route 66 peut designer :

Œuvres 
 Route 66, chanson de Bobby Troup sortie en 1946 , interprétée notamment par Nat King Cole, The Rolling Stones ou Depeche Mode ;
 Route 66, une série télévisée américaine diffusé entre 1960 et 1964  ;
 Route 66, moyen métrage documentaire français de Daniel Costelle sorti en en 1968 ;
 , un film américain de Steve Austin sorti en 1998 ;
 Route 66, huitième épisode de la saison 1 de Prison Break diffusé en 2005 ;
 Route 66, cinquième épisode de la saison 9 d´Esprits criminels diffusé en 2013.

Autres 
 Route 66, un logiciel de navigation (GPS) ;
 Route Sixty-six, un label de musique indépendant américain ;
 Route 66 State Park, un parc de l'état du Missouri.

Homonymie de titre